Мери́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Музон. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08267.

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 28 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 214 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 126 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 98 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 98 активных работали 88 человек (51 мужчина и 37 женщин), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 28 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен
 Замок XVII века с тремя башнями XIII века

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны